Haftkleber steht für:
 Haftklebstoff, siehe Klebstoff #Haftklebstoffe
 Bitumen-Haftkleber